Boy Kemper – calciatore olandese
 Edmund Kemper – assassino seriale statunitense
 Ellie Kemper – attrice e comica statunitense
 Franz-Josef Kemper – ex mezzofondista e dirigente sportivo tedesco
 Helen Robson Kemper Walton – moglie di Sam Walton
 James Lawson Kemper – politico, avvocato e militare statunitense
 Victor Kemper – direttore della fotografia statunitense